Eritrissomerus är ett släkte av steklar. Eritrissomerus ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggesteklar
Eritrissomerus